Wiedergewinnung steht für:

 Rückgewinnung von Energie, siehe Rekuperation (Technik)
 Einsammeln von Abfall zur Rohstoff-Wiederverwertung, siehe Recycling

Siehe auch: 
 Rekuperation
 Wiederverwendung